Galt (Califórnia)
Galt (Iowa)
Galt (Missouri)

Desambiguações de topônimos